E77 oder E 77 steht für:
 DR-Baureihe E 77, eine Reihe von Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 77, eine Fernstraße von Pskow in Russland nach Budapest in Ungarn
 Störungen des Glykoprotein­stoffwechsels nach dem ICD-10-Code

E77